Gianfranco Bettin – politico italiano
Joel Bettin – ex canoista francese
Karl Bettin – politico tedesco
Mauro Bettin – ex ciclista su strada e biker italiano
Roberto Bettin – ex arbitro di calcio italiano
Val Bettin – ex attore e doppiatore statunitense